Тод Мартин () е професионален американски тенисист, роден на 8 юли 1970 г. в Хинсдейл, Илинойс.

На Откритото първенство на Австралия през 1994 г. е победен на финала от Пийт Сампрас. През 1999 година той играе финал на Открито първенство на САЩ, който губи с 4–6, 7–6(7–5), 7–6(7–2), 3–6, 2–6
от Андре Агаси. По време на кариерата си Мартин печели осем титли на сингъл и 5 на двойки. През 2004 той се оттегля от професионалния тенис.

Външни препратки 
 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис

Американски тенисисти
Илинойсци